Александр Климентьевич Ерёмин:
 Ерёмин, Александр Климентьевич (1864—1918) — полковник Уральского казачьего полка, командующий полком.
 Ерёмин, Александр Климентьевич (1921—1944) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.